Megacheira — класс вымерших морских членистоногих. Классификация неясна, одни сближают этих животных с ракообразными, другие — хелицеровыми или относят к группе Proschizoramia, или относят к надклассу Arachnomorpha.

Имели двустворчатый панцирь. Длина тела составляла 2—5 см.
Роды класса: Leanchoilia, Alalcomenaeus, Yohoia, Occacaris, Sanctacaris, Fortiforceps, Kootenichela и Jianfengia.

Обитали в кембрийском периоде.

 Отряд †Fortiforcipida
 Семейство †Fortiforcipidae
 †
  † — Китай
 Семейство †Kootenichelidae
 †
  † — Канада
 † 
 † — Канада
 Отряд †Yohoiida
 Семейство †Yohoiidae
 † — Канада
 ?Отряд †Leanchoiliida
 ?Семейство †Leanchoiliidae
 †
 †

Примечания

Литература 
 Sepkoski J. J. 2002. A compendium of fossil marine animal genera. Bulletins of American Paleontology 363:1—560

Ссылки 
 Megacheira

 
†
Членистоногие кембрийского периода
Фауна сланцев Бёрджес